Karaula peut désigner :

Toponymes
en Bosnie-Herzégovine
Karaula, un village situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Karaula, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Karaula, un faubourg de Belgrade situé dans la municipalité de Barajevo, district de Belgrade ;
Karaula, un village situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor ;

Autre
Karaula, un film de Rajko Grlic, tourné en 2004